Catoira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Catoira (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Catoira (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar